Ангерер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Ангерер, Диц (1904 — ??) — австрийский яхтсмен, участник летних Олимпийских игр 1936 года.
 Ангерер, Карл (род. 1979) — бобслеист, пилот, выступающий за сборную Германии с 2003 года.
 Ангерер, Надин (род. 1978) — немецкая профессиональная футболистка, вратарь. 
 Ангерер, Петер (род. 1959) — биатлонист, олимпийский чемпион 1984 года в индивидуальной гонке на 20 км.
 Ангерер, Тобиас (род. 1977) — лыжник, многократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.